Pepe – spezia ricavata da alcune piante della famiglia delle Piperaceae

Botanica 
 Pepe – nome volgare con cui si indicano diverse specie appartenenti alla famiglia delle Piperaceae:
 Piper nigrum
 Piper cubeba
 Piper officinarum
 Piper longum
pepe rosa o falso pepe

Persone 
 Pepe, soprannome di Képler Laveran Lima Ferreira – calciatore portoghese
 Antonio Pepe –  politico italiano
 Bartolomeo Pepe – politico italiano
 Fausto Pepe –  ingegnere e politico italiano
 Fiorino Pepe – ex calciatore italiano
 Florestano Pepe – militare italiano, fratello di Guglielmo
 Gabriele Pepe – ufficiale dell'esercito napoletano, letterato, poeta e patriota
 Guglielmo Pepe – patriota e generale italiano
 José Macia, detto Pepe – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Joseph Anthony Pepe – vescovo cattolico statunitense, dal 28 febbraio 2018 vescovo emerito di Las Vegas
 Luigi Pepe – giornalista italiano
 Luigi Pepe – politico italiano
 Luigi Pepe Diaz – pittore e scultore italiano
 Manuele Pepe –  cantautore italiano
 Marianna Pepe – tiratrice a segno italiana, specialista della carabina
 Mario Pepe – politico nato nel 1941
 Mario Pepe – politico nato nel 1951
 Michelangelo Pepe – regista italiano 
 Nico Pepe – attore cinematografico, attore teatrale e regista teatrale italiano
 Nicolas Pépé – calciatore ivoriano, di ruolo attaccante
 Pasquale Pepe – avvocato e politico italiano
 Ricardo Pepe – calciatore argentino
 Simone Pepe – calciatore italiano
 Vincenzo Pepe – calciatore italiano

Personaggi immaginari 
 Pepe il Re dei Gamberi – personaggio dei Muppet
 Pepe Carvalho – personaggio immaginario, letterario, cinematografico e televisivo

Altro 
 Pepe – film del 1960 diretto dal regista George Sidney
 Guglielmo Pepe – esploratore leggero (e successivamente cacciatorpediniere) della Regia Marina
 Patrizia Pepe – marchio di moda fiorentino
 Pepe Jeans –  marchio di abbigliamento e jeanseria londinese
 Tio Pepe – bevanda alcolica